Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в Кубке Федерации. Состоит из группы I (15 сборных), группы II (7 сборных) и группы III (11 сборных).

Группа I 
Место проведения: SYMA Sportközpont , Будапешт, Венгрия, ковёр(i)

Дата: Неделя с 28 января 2008

Для ускорения процесса 15 команд разбиты на 4 подгруппы (одна из которых чуть меньше других).

4 победителя групп в одноматчевом плей-офф выявят две команды, которые выйдут в плей-офф Мировой группы II, а четыре неудачника групповых раундов определят таким же образом 2 команды, которые отправятся в Группу II зоны Европа/Африка на следующий год.

Плей-офф 

 сборные Сербии и Швейцарии переходят в плей-офф Мировой группы II
 сборные Грузии и Португалии выбывают в группу II зоны Европа/Африка

Группа II 
Место проведения: Coral Club, Таллин, Эстония, хард(i)

Дата: Неделя с 28 января 2008

Для ускорения процесса 7 команд разбиты на 2 подгруппы (худшая команда из большей вылетает в Группу III зоны Европа/Африка сразу, а те команды, что заняли в своих группах третьи места, определяют второго неудачника в дополнительном матче). Победитель группы в матче с командой, занявшей второе место в соседней группе определяют обладателя места в Группе I зоны Европа/Африка на следующий год.

Плей-офф 

 сборные Эстонии и Боснии переходят в Группу I зоны Европа/Африка
 сборные Греции и Ирландии выбывают в группу III зоны Европа/Африка

Группа III 
Место проведения: Master Class Tennis & Fitness Club, Ереван, Армения, грунт

Дата: 22 — 26 апреля 2008

Для ускорения процесса 11 команд разбиты на 2 подгруппы (одна из которых чуть меньше). Победители групп выходят в Группу II зоны Европа/Африка.

 сборные Латвии и Марокко переходят в группу II зоны Европа/Африка.

См. также 
 Кубок Дэвиса 2008. Зона Европа/Африка

Ссылки 
 Официальный сайт 

Европа/Африка